Richard Kunze ist der Name folgender Personen:

* Richard Kunze (Politiker, 1872) (1872–1945), deutscher Lehrer, Publizist und Politiker (DNVP, NSDAP)
 Richard Kunze (Politiker, 1913) (1913–1997), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Rastatt